Itérbio — cujo símbolo químico é Yb
Yottabyte — também representado por YB
Ypatingasis būrys — pelotão especial da SD e da polícia de segurança alemã
Young Buck — rapper americano

Desambiguações de siglas
Desambiguações de ciências